Большой моа () — вымерший вид бескилевых птиц из семейства настоящих моа (Dinornithidae).

Описание 
Птицы достигали в высоту около 3 метров. Половой диморфизм был ярко выражен, самки были гораздо крупнее и тяжелее самцов. Это были нелетающие птицы с грудиной без киля. Эти огромные птицы после своего прибытия на острова Новой Зеландии утеряли способность летать.

Большие моа обитали на Северном острове Новой Зеландии. Они жили в низинных лесах, зарослях и лугах.

Вымирание 
До прибытия людей на острова Новой Зеландии популяция птиц была стабильной, по крайней мере 40 000 лет. Большие моа Северного острова, наряду с другими видами моа были истреблены полинезийскими поселенцами, которые охотились на них и собирали их огромные яйца. Также оказало влияние сжигание лесов для возделывания сельскохозяйственных угодий. По прибытии европейских поселенцев большой моа Северного острова остался только в легендах маори. Сейчас считается, что до 1500 года все виды моа вымерли, хотя ранее предполагали, что отдельные представители лесного малого моа (Megalapteryx didinus) могли встречаться до конца XVIII — начала XIX века.

Филогенетический анализ 
Приводимая ниже кладограмма представляет результаты анализа 2009 года по Bunce и коллег:

Примечания 

Моаобразные
Птицы плейстоцена
Ископаемые птицы голоцена
Ископаемая фауна Новой Зеландии
Фоссилии из плейстоценовых отложений Новой Зеландии
Фоссилии из голоценовых отложений Новой Зеландии
Фоссилии, описанные в 1843 году
Таксоны, описанные Ричардом Оуэном